Karl Wüthrich ist der Name folgender Personen:

* Karl Wüthrich (Fussballspieler) (1896–1965), Schweizer Fußballspieler
 Karl Heinrich Wüthrich (* 1953), Schweizer Rechtsanwalt